L'accident de Linate, qui fit 118 victimes, est le plus grave accident aérien jamais survenu en Italie. Ce fut la plus grave collision au sol de l'histoire de l'aviation après la catastrophe de Tenerife en 1977.

Le  à 8 h 10, heure locale, un McDonnell Douglas MD-87 de la compagnie aérienne Scandinavian Airlines System, en phase de décollage de l'aéroport de Milan Linate, entre en collision avec un Cessna Citation engagé par erreur sur la piste à cause d'un épais brouillard. À la suite du choc, le MD-87 ne réussit pas à achever la phase de décollage et s'écrase contre le dépôt à bagages situé dans le prolongement de la piste. Le choc et l'incendie qui s'ensuit ne laissent aucune échappatoire aux occupants prisonniers des deux aéronefs, ni aux quatre préposés au tri des bagages travaillant dans le dépôt. Moins d'un mois après l'attaque du World Trade Center de New York, beaucoup, dans un premier mouvement, pensent à un attentat terroriste, mais il est rapidement établi qu'il s'agit d'un accident.

Enquête 
L'enquête a démontré que l'accident est dû principalement à la mauvaise gestion de l'aéroport : le personnel chargé de guider les pilotes ne connaissait pas suffisamment la piste. Les différents marquages au sol aidant les pilotes à se repérer n'étaient pas suffisamment clairs et entretenus. Le système d'alarme anti-intrusion ne marchait pas lors de l'accident. La justice italienne a condamné quatre responsables de l'aéroport à des peines de prison pour avoir manqué à leurs devoirs en ne dotant pas l'aéroport des installations nécessaires, notamment d'un radar au sol, spécialement lors de brouillard épais comme ce fut le cas le jour de la collision.

Passagers et membres d'équipage 

Une étudiante iranienne à l'Université de Copenhague ; embarqué avec passeport danois

Médias 

L'accident a fait l'objet d'un épisode dans la série télé Air Crash nommé « L'avion invisible » (saison 11 - épisode 12).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Autres collisions aériennes s'étant produites au sol
Collision aérienne de Tenerife
Collision au sol de Détroit
Collision au sol de Los Angeles
Collision au sol de Madrid

Liens externes 

 Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo
  Milano Linate, collisione a terra tra Boeing MD-87, marche SE-DMA e Cessna 525-A, marche D-IEVX (Archive)
  Rapport d'enquête final (Archive)
  Milano Linate, ground collision between Boeing MD-87, registration SE-DMA and Cessna 525-A, registration D-IEVX
  Rapport d'enquête final (Archive)
 CVR Transcript

Linate
Accident ou incident aérien de la Scandinavian Airlines 
Accident ou incident aérien en 2001
Linate
Linate
Linate
2001 en Italie
Octobre 2001